Michel Simplício Rosseto (São Paulo, 26 de março de 1986) é um ex-futebolista brasileiro, que atuava como atacante.

Títulos
Figueirense
 Campeonato Catarinense: 2006

Ligações externas 
 
 

Naturais da cidade de São Paulo
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do União Bandeirante Futebol Clube
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Futebolistas do Grêmio Esportivo Brasil
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio